Deze lijst van Amerikaanse staten naar inwoneraantal bevat een schatting van het United States Census Bureau op 1 juli 2019. De gehele bevolking van de Verenigde Staten bedroeg ongeveer 328,2 miljoen.

Bron
 Schatting van het bevolkingsaantal op 1 juli 2019
Staat van de Verenigde Staten
Staten